Цирнантус (Cyrtanthus) — рід однодольних квіткових рослин, включений в підродину Амарилісові (Amaryllidoideae) родини Амарилісові (Amaryllidaceae).
Cyrtanthus — єдиний рід африканської триби Cyrtantheae.

Відомо понад 50 видів, котрі є вихідцями з Центральної та Південної Африки.
В даний час (2011) назва Валлота (Vallota) розглядається як синонім правильної назви .

Види

Посилання 
 
 
Амарилісові
Роди холодкоцвітих